Пуцко — фамилия украинского происхождения. Известные носители:
 
 Пуцко, Василий Григорьевич (род. 1941) — искусствовед.